Eric O'Dell (né le 21 juin 1990 à Ottawa dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007 ||Senators Jr. d'Ottawa ||CJHL ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||Grads de Cumberland ||CJHL ||34 ||23 ||33 ||56 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||26 ||14 ||18 ||32 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||65 ||33 ||30 ||63 ||55 ||6 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
| 2009-2010 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||68 ||33 ||35 ||68 ||63 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2009-2010 ||Wolves de Chicago ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Wolves de Sudbury ||LHO ||39 ||20 ||24 ||44 ||34 ||8 ||7 ||5 ||12 ||15
|-
| 2011-2012 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||39 ||12 ||10 ||22 ||27 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2012-2013 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||59 ||29 ||26 ||55 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||42 ||17 ||25 ||42 ||35 ||21 ||9 ||5 ||14 ||20
|-
| 2013-2014 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||30 ||3 ||4 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||37 ||14 ||15 ||29 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Jets de Winnipeg ||LNH ||11 ||0 ||1 ||1 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Senators de Binghamton ||LAH ||50 ||18 ||19 ||37 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Americans de Rochester ||LAH ||17 ||7 ||4 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL ||50 ||11 ||13 ||24 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||HK Sotchi ||KHL ||49 ||15 ||18 ||33 ||75 ||4 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
| 2018-2019 ||HK Sotchi ||KHL ||61 ||22 ||17 ||39 ||52 ||5 ||1 ||1 ||2 ||27
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||46 || 6 || 11 || 17 || 28 || 5 ||0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Sibir Novossibirsk || KHL || 9|| 1|| 2|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Moscou || KHL || 47 || 13 || 19 || 32 || 32 || 7 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
| 2022-2023 || HK Dinamo Moscou || KHL || 35|| 16|| 15|| 31|| 43|| 6|| 5|| 2|| 7|| 2

| 41 ||3 ||5 ||8 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 1 || 3 || 4|| 8 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 2 || 3 || 5 || 2 || align=left| Sixième place

Trophées et honneurs personnels 
 2008 :  Vainqueur du Championnat du monde moins de 18 ans
 2009-2010 : participe au Match des étoiles de la LHO.
 2018 :  médaille de bronze aux Jeux olympiques
 2022 :  médaille d’argent au Championnat du monde

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Ottawa
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du HK Sotchi
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022